linea S31 della S-Bahn di Amburgo
 linea S31 della rete celere di Berna
 linea S31 della rete celere di Lucerna
 linea S31 della S-Bahn della Stiria
 linea S31 della rete celere del Vaud